Maria Pietilä Holmner, född 25 juli 1986 i Umeå, är en svensk före detta alpin skidåkare. Hon tävlade för UHSK Umeå.

Karriär 
Maria Pietilä Holmner blev svensk mästare första gången år 2004, i både slalom och storslalom.

Hon deltog i European Youth Olympic Festival 2003 och vann då i parallellslalom, kom trea i storslalom och tog tiondeplatsen i super-G.

Den 17 januari 2012 slet hon av främre korsbandet i vänster knä på en träning i Österrike. Säsongen 2011/2012 var därmed över för hennes del.

Den 17 januari 2018 meddelande Maria Pietilä Holmner att hon avslutar karriären, på grund av utdragna ryggproblem. för att i stället bli expertkommentator för Eurosport.

Pietilä Holmner är sedan 2004 tillsammans med Hans Olsson, också han alpin skidåkare.

Resultat i Olympiska vinterspelen

2006

2010

2014

 Bröt i första åket.

Världsmästerskap 
Pietilä Holmner har deltagit i sju världsmästerskap. På VM i Bormio 2005 kom hon på 16:e plats i storslalom och 13:e plats i slalom. Den 13 februari 2007 tog hon sin första medalj på ett seniormästerskap genom andraplatsen i storslalom på VM i Åre. Under samma mästerskap tog hon elfte plats i slalom. Den 19 februari 2011 tog hon brons i slalom på alpina VM i Garmisch-Partenkirchen i Tyskland. Vid VM i Vail/Beaver Creek 2015 var hon med i det svenska lag som tog brons i parallellslalom, och kom på nionde plats i storslalom. Även vid VM i Sankt Moritz 2017 var hon med i det svenska lag som tog brons.

Resultat i Världsmästerskap

2005

2007

2009

 Bröt i första åket.

2011

2013

2015

2017

Världscupen

Säsongsresultat

Segrar

Pallplatser

Resultat i Världscupen

2002/2003

 Kvalificerade ej till andra åket.

2003/2004

 Kvalificerade ej till andra åket.

2004/2005

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Kvalificerades ej i andra åket.

2005/2006

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Diskvalificerades i första åket.

2006/2007

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.

2007/2008

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerades ej i andra åket.
 Diskvalificerades i andra åket.

2008/2009

 Kvalificerade ej till andra åket.

2009/2010

 Bröt i första åket.
 Diskvalificerades i andra åket.

2010/2011

 Bröt i andra åket.

2011/2012

 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

2012/2013

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

2013/2014

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.

2014/2015

2015/2016

Källor 
 
 FIS-Ski.com – Maria Pietilä Holmner – World Cup season standings 
 FIS-Ski.com – Maria Pietilä Holmner – Results
 Sports-Reference.com – Maria Pietilä Holmner – Olympic results
 
 Rossignol.com – Maria Pietilä Holmner – Alpine skiing – Sweden
 mariapietilaholmner.wordpress.com – Egen webbplats – 
 Twitterkonto  – /
 UHSK Umeå Skidklubb – UHSK Umeå Skidklubb – 
 Eurosport.se – Maria Pietilä Holmner – Alpint –

Fotnoter

Externa länkar

Svenska alpina skidåkare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2006 från Sverige
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2006
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Svenska mästare i alpin skidsport
Idrottare från Umeå
Födda 1986
Levande personer
Kvinnor
Svenska idrottare under 2000-talet